Стефанів — прізвище. Відомі носії:

 Стефанів Гнат (1885—1949) — український військовий діяч. Полковник УГА й Армії УНР.
 Стефанів Зенон (1902—1976) — історик українського війська і журналіст.
 Стефанів Морріс (1948) — канадський хокеїст.
 Стефанів Опанас Авксентійович (1891–? після 1923) — український військовий діяч. Підполковник Армії УНР.

Див. також 
 Стефанов
Українські прізвища
Прізвища на -ів